Михайловка — упразднённая деревня в Инсарском районе Мордовии России. Входила в состав Мордовско-Паевского сельского поселения. Исключена из учётных данных в 2007 году.

География 
Располагалась на правом берегу реки Инсарка, 5 км к юго-востоку от села Мордовская Паёвка.

История 
В «Списке населённых мест Пензенской губернии за 1869» Михайловка (Горюновка) владельческая деревня из 19 дворов Спасского уезда.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Инсарского района